Коопера́тор:
 Кооператор — участник кооператива.
 Кооператор — поселок в Добринском районе Липецкой области.
 «Кооператор» — футбольный клуб из города Вичуги.
 «Кооператор» — название футбольного клуба «Кубань Холдинг» в 1987—1990 годах.